Šenkovec je lahko:
 Šenkovec, Brdovec (Hrvaška)
 Šenkovec, Šenkovec (Hrvaška)